Escalerilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Escalerillas, San Luis Potosí kommun, ort, 
 Escalerilla, Veracruz, ort, Nogales, 

Robotskapade Mexikoförgreningar